Schwarzer September () war die Terrorgruppe, die 1972 das Münchner Olympia-Attentat verübte. Ihr damaliger Anführer war Ali Hassan Salameh. Die Gruppe leitete ihren Namen vom Jordanischen Bürgerkrieg im September 1970 ab, der im palästinensischen Sprachgebrauch als „Schwarzer September“ bezeichnet wird.

Entstehungsgeschichte 
Der Name der Gruppe entstand infolge des kurzen Bürgerkriegs im September 1970, in dem die Palästinenser als Machtfaktor in Jordanien ausgeschaltet wurden. 

Nach der Staatsgründung Israels 1948 und nach dem Sechstagekrieg waren viele Araber, die aus dem ehemaligen britischen Mandatsgebiet Palästina stammten, in das Nachbarland geflohen. Dort lebten die meisten von ihnen in Flüchtlingslagern und wurden nicht in die bestehende Gesellschaft integriert. Dies geschah auch in anderen arabischen Ländern, in denen Palästinenser Zuflucht gesucht hatten, aber in Jordanien stellten sie knapp die Hälfte der Bevölkerung. Palästinensische Gruppen, wie etwa die PLO und ihr militärischer Arm, die Fatah, betrieben daher ihre eigene  Politik, ohne Rücksicht auf das Gastland zu nehmen, und starteten beispielsweise Kommandoaktionen gegen Israel von jordanischem Boden aus. 

Die Regierung unter König König Hussein von Jordanien sah in ihnen daher eine Bedrohung ihrer Souveränität und ihrer Sicherheit. Umgekehrt fühlten sich radikale Palästinenser von Husseins Regierung in ihrem Kampf gegen Israel nicht angemessen unterstützt.  Am 1. September 1970 verübten Mitglieder der Demokratischen Front zur Befreiung Palästinas daher ein Attentat auf den König, das aber misslang. Als Reaktion darauf zerschlug Hussein mit Hilfe royalistischer Truppen aus Beduinen die PLO in seinem Land, deren Kämpfer daraufhin ins libanesische Exil oder in den Untergrund gingen.

Die Gruppe Schwarzer September gehörte insgeheim zu Jassir Arafats Guerillaorganisation Fatah. Sie begann als eine kleine Zelle von Fatah-Männern, die entschlossen waren, Rache an König Hussein und der jordanischen Armee zu nehmen. Zulauf erhielt die Organisation von der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP), von As-Sa'iqa – einer palästinensischen Gruppe aus der Baath-Partei, die im September 1966 entstanden war – und von anderen Gruppierungen.

Anschläge 
 Am 28. November 1971 ermordete die Gruppe den jordanischen Premierminister Wasfi Tell.
 Am 6. Februar 1972 wurden fünf in Westdeutschland lebende Jordanier ermordet.
 Am 7. Februar 1972 wurden auf die Montagehallen der Firma Ad. Strüver in Hamburg ein Sprengstoffanschlag verübt.
 Die Entführung des Sabena-Fluges 571 erfolgte am 8. Mai 1972.
 Am 4. August 1972 erfolgte die Sprengung von 3 Öltanks bei Triest, die zur Infrastruktur der Transalpine Ölleitung gehörten.
 Am 5. September 1972 überfielen acht bewaffnete Mitglieder der Terrororganisation während der Olympischen Spiele in München das Wohnquartier der israelischen Mannschaft im Olympischen Dorf, töteten zwei Mannschaftsmitglieder sofort und nahmen neun weitere als Geiseln. Das Münchner Olympia-Attentat endete mit einem schlecht geplanten und durchgeführten Befreiungsversuch durch die bayerische Polizei, bei dem alle neun Geiseln, ein Polizist und fünf Terroristen getötet wurden.
 Im September und Oktober 1972 wurden Dutzende von Briefbomben von Amsterdam aus an israelische Diplomaten in aller Welt geschickt.
 Am 19. September 1972 starb Ami Shachori, landwirtschaftlicher Berater der israelischen Botschaft in London, im Alter von 44 Jahren durch ein solches Briefbombenattentat.
 Am 5. August 1973 eröffneten die beiden Terroristen Talaat Hussein Abdallah und Zemed Mohammed Ahmed, die sich als Mitglieder der Gruppe „Schwarzer September“ bezeichneten, das Feuer auf eine Passagier-Lounge auf dem Flughafen von Athen, wobei drei Menschen getötet und 55 verwundet wurden.

Mutmaßliche Mitglieder 
Im Auftrag von Israels Ministerpräsidentin Golda Meir wurde nach dem Attentat in München eine Liste mutmaßlicher Mitglieder der Gruppe „Schwarzer September“ zusammengestellt. Diese Liste wurde im Laufe der Zeit erweitert. Eine offizielle Version wurde nicht veröffentlicht.

Als Mitglieder gelten:

 Abdel Wael Zwaiter (1934–1972), PLO-Repräsentant in Rom
 Mahmoud Hamchari (1938–1973), PLO-Repräsentant in Paris
 Abu Daoud (1937–2010) war Anführer beim Terroranschlag in München
 Kamal Adouan (1925–1973)
 Mohammed Youssef al-Najjar (1930–1973)
 Ali Hassan Salameh (1940–1979), Deckname Abu Hassan, gilt als Oberhaupt der Gruppe
 Chalil al-Wazir (1935–1988), stellvertretender Chef der PLO
 Wadi Haddad (1927–1978), Deckname Abu Hani, führendes Mitglied der PFLP
 Salah Khalaf (1933–1991) wurde von Israel und den Vereinigten Staaten verdächtigt, die Organisation gegründet zu haben
 Atef Bseiso (1948–1992)

Zerschlagung 
Die Gruppe wurde im Laufe der Jahre vom israelischen Geheimdienst Mossad zerschlagen. Ein Großteil der Mitglieder wurde von Agenten der Spezialeinheit Caesarea in verschiedenen Staaten Europas aufgespürt und getötet. Man vermutet die Auflösung um 1988.

Zusammenarbeit mit anderen radikalen Gruppen 
Uneinigkeit herrscht unter Historikern und Journalisten über die Struktur der Organisation und das Ausmaß, in dem die Gruppe von der Fatah gesteuert wurde.

Im Juni 2012 berichtete Der Spiegel, dass die Terrorgruppe 1972 von westdeutschen Neonazis Unterstützung erhalten hatte. So wurde bekannt, dass die palästinensischen Terroristen mit Hilfe von Deutschen an falsche Papiere und Waffen gelangten und dass der deutsche Neonazi Willi Pohl den Drahtzieher der Anschläge, Abu Daoud, durch Deutschland chauffiert und ihm anderweitig geholfen hatte.

Siehe auch 
 Israelisch-palästinensischer Konflikt
 München (Film), USA 2005, von Steven Spielberg
 München 72 – Das Attentat, Fernsehfilm, Deutschland 2011, von Dror Zahavi

Quellen 
 Black September's Ruthless Few. In: TIME, 18. September 1972

Einzelnachweise 

Untergrundorganisation (Palästinensische Autonomiegebiete)
Münchner Olympia-Attentat
Organisation (Nahostkonflikt)
Israelische Geschichte (20. Jahrhundert)
Gegründet 1971
Gouvernement Ramallah und al-Bira
Aufgelöst in den 1980er Jahren